ISEQ 20 — ключевой фондовый индекс, рассчитывающийся на Ирландской фондовой бирже. Индекс включает в себя 20 компаний с наибольшим объёмом торгов и наибольшей капитализацией. Расчёт индекса был начат 31 декабря 2004 года на уровне 1000 пунктов.

База расчёта индекса 
По состоянию на апрель 2017 года в индекс входят следующие компании:

Примечания

Ссылки 
 База индекса на сайте Ирландской фондовой биржи

Экономика Ирландии
Европейские фондовые индексы